Schöggl ist der Name folgender Personen: 

 Andreas Schöggl (* 1974), österreichischer Ordensgeistlicher
 Ernst Reinhard Schöggl (* 1948), österreichischer Schriftsteller
 Franz Schöggl (1930–1982), österreichischer Musiker und Komponist
 Leopold Schöggl (* 1951), österreichischer Politiker (FPÖ)

Siehe auch:
 Schöckl
 Schöckel